Общага — слово, который может означать:
 Просторечное название общежития
 «Общага» — российский художественный фильм 2021 года по мотивам романа Алексея Иванова «Общага-на-Крови»